Ньяла () — город в Судане, административный центр штата Южный Дарфур.

География 
Расположен примерно в 900 км к юго-западу от Хартума, на высоте 686 метров над уровнем моря. Рядом находится город Герейда.

Климат

Экономика и транспорт 
В городе производят текстиль, пищевые продукты, изделия из кожи. В Ньяле есть автомобильный и железнодорожный вокзал, внутренний аэропорт. Город является центром торговли гуммиарабиком, здесь расположены филиалы Сельскохозяйственного Банка Судана и Народного Кооперативного Банка (который кредитует различные кооперативы состоящие из фермеров, ремесленников, рыбаков и прочих). Город стал убежищем для беженцев после вспышки насилия в Дарфуре в 2003 году. В Ньяле расположен университет.

Население 
По оценочным данным на 2013 год население города составляет 479 366 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Галерея

Примечания 

Города Судана
Дарфур